False Flags  — це пісня гурту «Massive Attack», з альбому-компіляції Collected, яка була видана окремим синглом, літом 2006 року.

Трек-листи 
CD
 False Flags (UNKLE Surrender Sounds Session #2) 	(8:11)		  
	 	False Flags (UNKLE Surrender Sounds Session #2) (Dub) 	(8:00)	
	 	United Snakes 	(9:43)

12" 
False Flags (UNKLE Surrender Sounds Session #2) 	(8:11)	
	 	United Snakes 	(9:43)

Посилання 
 

Сингли 2006
Пісні Massive Attack